Панін (жіноча форма — Паніна) — російське прізвище. Відомі носії:

Родини 
 Паніни — російський дворянський рід.

Чоловіки

А 
 Панін Анатолій Григорович (1933—2005) — Заслужений тренер СРСР (хокей з м'ячем).
 Панін Андрій Володимирович (1962—2013) — російський актор, заслужений актор Російської Федерації.

Б 
 Панін Борис Володимирович (1920—1943) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.

В 
 Панін Вадим Олександрович (н. 1984) — російський баскетболіст.
 Панін Вадим Олексійович (1932—1980) — радянський вчений-генетик.
 Панін Василь Іванович (н. 1934) — радянський військовий діяч.
 Панін Василь Степанович (нар. 1935) — радянський і російський кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв РФ.
 Панін Віктор Євгенович (р. 1930) — академик РАН.
 Панін Віктор Микитович (1801—1874) — граф, російський державний діяч, син Микити Петровича.

Д 
 Панін Дмитро Михайлович (1911—1987) — російський філософ, письменник, вчений, в'язень ГУЛАГу.

І 
 Панін Іван Іванович (1907—1944) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.

К 
 Панін Костянтин Юрійович (н. 1975) — український футболіст, півзахисник.

М 
 Панін Микита Іванович (1718—1783) — російський дипломат, президент Колегії закордонних справ (1763—1781), брат Петра Івановича.
 Панін Микита Петрович (1770—1837) — граф, російський дипломат, син Петра Івановича.
 Панін Михайло Микитович — заслужений художник УРСР.

О 
 Панін Олексій В'ячеславович (нар. 1977) — російський актор.
 Панін Олександр Микитович (1791—1850) — дійсний статський радник, начальник 1-го відділення Імператорського Московського товариства сільського господарства.

П 
 Панін Павло Олексійович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Панін Петро Іванович (1721—1789) — граф, російський військовий діяч, брат Микити Івановича.
 Панін Петро Іванович (1938—2011) — російський гітарист та композитор.

Жінки 
 Паніна Наталія Вікторівна (1949—2006) — українська соціологиня і психологиня.

Див. також 
 Паніно

Російські прізвища